Balbina hace referencia a:

Balbina, nombre propio femenino;

Personajes con ese nombre 
Santa Balbina (f. c. 130), santa y mártir cristiana;
Balbina Herrera (*1954), política panameña;
Balbina Rivero (*1944), escritora española;
Balbina Steffenone (1825–1896), soprano italiana;
Balbina Valverde (1840–1910), actriz española.

Localidades 
Represa de Balbina, presa y central hidroeléctrica en Brasil.